Даниэль Тёжер (; 12 мая 1985, Сольнок, Венгрия) — венгерский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Венгрии.

Клубная карьера 

Тёжер — воспитанник клубов «Дебрецен» и турецкого «Галатасарая». В 2004 году он начал профессиональную карьеру в команде «Ференцварош». Тренер команды за внешнее сходство наградил Даниэля прозвищем «венгерский Френк Лэмпард». В чемпионате Венгрии Тёжер провёл два сезона. В 2006 году он перешёл в греческий АЕК. В Афинах он сразу же завоевал место в основе и был одним из лидеров команды в матчах Лиги чемпионов. Тёжер также дважды помог АЕКу завоевать серебряные медали греческой Суперлиги.

В 2008 году Даниэль перешёл в бельгийский «Генк». 17 августа в матче против «Беерсхота» он дебютировал в Жюпиле лиге. 4 октября в поединке против «Мехелена» Тёжер забил свой первый гол за «Генк». В матчах Лиги Европы против французского «Лилля» он отметился двумя голами. В своём первом сезоне Даниэль помог «Генку» завоевать Кубок Бельгии. В 2011 году он стал чемпионом Бельгии, а также помог команде завоевать Суперкубок Бельгии. В 2012 году Тёжер был одним из лидеров клуба сыграв все 10 матчей в Лиге чемпионов.

Летом того же года он перешёл в итальянский «Дженоа». 26 августа в матче против «Кальяри» Тёжер дебютировал в Серии А. В Италии Даниэль был футболистом ротации и в 2014 году для получения игровой практики на правах аренды перешёл в английский «Уотфорд». 18 февраля в матче против «Йовил Таун» он дебютировал в Чемпионшипе. По окончания сезона Тёдер перешёл в «Парму», но сразу же вновь был отдан в аренду в «Уотфорд». 23 августа в поединке против «Лидс Юнайтед» он забил свой первый гол за «лосей». В сезоне 2004/15 Даниэль вместе с командой вышел в Премьер-лигу.

Летом 2015 года Тёжер перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс», подписав контракт на два года. 12 сентября в матче против «Ноттингем Форест» он дебютировал за новую команду. 23 февраля в поединке против «Шеффилд Уэнсдей» Даниэль забил свой первый гол за «КПР». Летом он вернулся на родину в свой родной клуб «Дебрецен». 10 сентября в матче против «Уйпешта» Тёжер дебютировал за команду. 24 сентября в поединке против «Диошдьёра» он забил свой первый гол за «Дебрецен».

Международная карьера 
14 декабря 2005 года в товарищеском матче против сборной Мексики Даниэль дебютировал за сборную Венгрии. 13 октября 2007 года в отборочном матче чемпионата Европы 2008 года против сборной Мальты Тёжер забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Венгрии

Достижения 
 «Генк»
 Чемпионат Бельгии по футболу: 2010/11
 Обладатель Кубка Бельгии: 2008/09
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 Dániel Tőzsér fan site (In English)
 Daniel Tözser’s Galatasaray Career (In Turkish)
 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»